Surfe
Surfe ferroviário
Ou ainda:
Surf (álbum)
5181 SURF - um asteroide

Localidades

Surf City

Desambiguação